Boghall Burn ist der Name folgender Wasserläufe in Schottland:

 Boghall Burn (Ayrshire) in Ayrshire
 Boghall Burn (Liddel Water), Zufluss des Liddel Water in den Scottish Borders
 Boghall Burn (Midlothian) in Midlothian